Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2001 – trzynasta edycja tego międzynarodowego turnieju piłkarskiego, odbywającego się w Argentynie od 17 czerwca do 7 lipca 2001. Mecze rozgrywane były na boiskach w sześciu miastach: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta i Mar del Plata. Mecz finałowy został rozegrany w mieście Buenos Aires.

W turnieju uczestniczyło 24 młodzieżowych reprezentacji z sześciu konfederacji. Argentyna zakwalifikowała się automatycznie jako gospodarz turnieju.

Uczestnicy 
23 drużyny zakwalifikowały się do młodzieżowych mistrzostw świata. Argentyna jako gospodarz uczestniczyła w turnieju bez kwalifikacji.

Faza grupowa 
 Legenda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Drużyny z trzecich miejsc 
Ranking drużyn, które zajęły trzecie miejsce w grupie. Cztery najlepsze awansowały do fazy pucharowej.

Faza pucharowa

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 

2001
2001 w piłce nożnej
Piłka nożna w Argentynie
2001 w Argentynie
Sport w Buenos Aires
Sport w Córdobie (Argentyna)
Mendoza (miasto)
Sport w Rosario
Salta (miasto)
Sport w Mar del Plata